En géométrie, prolate est un adjectif synonyme dallongé<ref group=alpha>L'antonyme de prolate est  (synonyme daplati).</ref>, principalement utilisé pour qualifier les ellipsoïdes et plus généralement les sphéroïdes (du latin , même sens).
 Prolates est un genre éteint de poissons osseux, appartenant à l'ordre des Perciformes.
 Prolates heberti est un poisson fossile du genre Prolates, découvert au mont Aimé (département de la Marne, France).

Notes et références

Notes

Références